Kupang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kupang, stad, Nusa Tenggara Timur, 
 Kabupaten Kupang, kabupaten, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Kupang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,52, long 112,84), 
 Desa Kupang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 112,77), 
 Desa Kupang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,93, long 113,67), 
 Desa Kupang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 113,76), 
 Desa Kupang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,40, long 112,43), 

Robotskapade Indonesienförgreningar